«А́нна Каре́нина» — американский мюзикл на либретто и стихи Питера Келогга, музыку Дэниела Левина. Основан на одноимённом романе Л. Н. Толстого. Мировая премьера состоялась в бродвейском театре «Круг на площади» 26 августа 1992 года. Здесь же мюзикл проходил этап предпоказов.

История

Сюжет

Музыка

Музыкальные партии 

Акт I
 «Overture» — Оркестр
 «On a Train» — Анна, Вронский, Лёвин и ансамбль
 «There’s More to Life Than Love» — Стива и Анна
 «How Awful» — Китти
 «Would You?» — Лёвин
 «In a Room» — Лёвин, Китти, Анна и Вронский
 «Waltza and Mazurka» — Анна, Китти, Вронский, Стива и ансамбль
 «Nothing Has Changed» — Анна
 «Lowlands» — Бас
 «Rumors!» — Ансамбль
 «How Many Men?» — Китти
 «We Were Dancing» — Вронский
 «I’m Lost» — Анна
 «Karenin’s List» — Каренин
 «Waiting for You» — Анна и Вронский

Акт II
 «This Can’t Go On» — Анна, Вронский, Каренин
 «Peasant’s Idyll» — Ансамбль
 «That Will Serve Her Right» — Лёвин
 «Everything’s Fine» — Анна и Вронский
 «Would You (Reprise)» — Лёвин и Китти
 «Everything’s Fine (Reprise)» — Анна
 «Only at Night» — Каренина
 «Finale» — Анна и ансамбль

Саундтрек

Бродвейская версия 

Выход оригинального саундтрека мюзикла «Анна Каренина» на CD состоялся 7 августа 2007 года. Выпуск произведён компанией «LML Music». В альбом вошли 22 композиции. Он также доступен в цифровых магазинах «iTunes Store» и «Яндекс.Музыка».

Версии других стран 
Японская компания «Toho Entertainment», ставившая мюзикл в своей стране, также выпустила саундтрек. В альбом вошли двенадцать треков.

Постановки

Предпоказы

Стационарные

Гастрольные туры

Реакция

Отзывы критиков

Кассовые сборы 
По результатам всего проката на Бродвее (восемь недель, включая этап предпоказов), «Анна Каренина» собрал почти 570 тысяч долларов. В среднем в неделю мюзикл зарабатывал всего $71,25 тыс., из-за чего был в самом конце списка еженедельного бродвейского чарта. Средней процент занятости кресел зрительного зала составил 64,27 %.

Награды и номинации

Адаптации 
В 2006 году была снята и выпущена видеоверсия мюзикла японской постановки. Издание состоит из двух дисков DVD. В записи приняли участие Хитоми Харукадзэ, Маки Итиро, Ёсио Иноуэ, Синго Кацурама, Мантаро Коити, Ю Масима и другие.

Примечания

Ссылки 
 Страница мюзикла на сайте Internet Broadway Database
 Мюзикл на сайте Playbillvault

Бродвейские мюзиклы
Мюзиклы 1992 года
Мюзиклы по мотивам книг